De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Zweden, waar men in februari 1712 een extra schrikkeldag had, 30 februari, om terug te gaan van de Zweedse kalender naar de juliaanse kalender.

Overgangskalender
1712
Geschiedenis van Zweden